Isle of Dogs bezeichnet:
 Isle of Dogs, Halbinsel in der britischen Hauptstadt London
 Isle of Dogs (2014), britischer Spielfilm von Tammi Sutton 
 Isle of Dogs, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Isle of Dogs – Ataris Reise von Wes Anderson
 The Isle of Dogs (Theaterstück), skandalträchtiges Theaterstück von 1597